Оверна́йт (від  — дослівно «на ніч, до ранку»):
 У фінансовій сфері — надані та отримані кредити і депозити строком не більше одного операційного дня без урахування неробочих днів банку.
 У сфері пасажирських перевезень і туризму, найчастіше в авіації — пересадка з відправленням з пункту пересадки на наступну добу після прибуття в нього.

ОВЕРНАЙТ (overnight) – один із різновидів кредиту, як правило, міжбанківського та кредиту рефінансування центрального банку. Кредит овернайт надається на найкоротший термін – до наступного робочого дня. Найчастіше кредит овернайт банки використовують для підтримки своєї ліквідності з метою виконання економічних нормативів Національного банку.
 
Кредити овернайт у рамках рефінансування банкам може надавати Національний банк України за оголошеною відсотковою ставкою на основі постійно діючої лінії рефінансування. Метою таких кредитів є згладжування тимчасових коливань ліквідності банків і оперативне регулювання грошово-кредитного ринку. Відсоткова ставка за кредитами овернайт визначається Національним банком України на основі облікової ставки з урахуванням поточної ситуації на грошово-кредитному ринку, аналізу відсоткових ставок на міжбанківському ринку та можливостей пропозиції щодо випуску центральним банком в обіг коштів. Розмір відсоткової ставки за кредитом овернайт є фіксованим та диференціюється залежно від забезпечення кредиту.
 
За кредитами овернайт Національний банк України встановлює дві ставки: а) для кредитів овернайт під забезпечення та б) кредитів овернайт без забезпечення (бланковий). Відсоткова ставка за кредитом овернайт без забезпечення є найвищою відсотковою ставкою Національного банку України.

Відсоткова ставка за кредитами овернайт 
4 березня 2015 року НБУ підвищив ставку рефінансування по операціях овернайт з 23% до 33%.

В кінці серпня 2015 року відсоткова ставка за кредитами овернайт під забезпечення державними цінними паперами була знижена Національним банком до рівня 29%. Відсоткова ставка по депозитних сертифікатах овернайт залишається на рівні 18% річних.

Примітки

Джерела 
 http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123485&cat_id=123219

Посилання 

Багатозначні терміни